Оноре Габриел Рикети, граф Мирабо (; 9 март 1749-2 април 1791) е френски аристократ, революционер, писател, дипломат, журналист политик, държавник и един от най-знаменитите оратори на Франция, масон. По време на Френската революция е делегат в Генералните щати и Учредителното събрание. Заема умерена позиция, настоявайки за ограничена конституционна монархия по примера на Великобритания. Провежда опити, макар и неуспешни, за помиряване на монархистите с революционните сили. След смъртта си е първият французин, погребан в Пантеона, предназначен да съдържа останките на великите французи. След разкриване на кралски заговор с участието на Мирабо тялото му е преместено в гробището Клермонт.

Син е на известния френски икономист и философ Виктор де Мирабо.

Произведения 
 Essai sur le despotisme, publié anonymement – 1775 Londres
 Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 1778, 1779 et 1780, contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs et ses amours avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier, recueillies par Pierre Louis Manuel. (Ce sont les célèbres Lettres à Sophie)
 Des lettres de cachet et des prisons d'État, 1780
 Errotika Biblion, Abstrusum excudit, Rome (pour Paris), 1783 [réédition critique par Jean-Pierre Dubost sous le titre Erotika Biblion, Honoré Champion, Paris, 2009]
 Ma Conversion, Paris, 1783 [réédité notamment sous le titre Le Libertin de qualité; repris dans Romanciers libertins du XVIIIe siècle, Tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Paris 2005]
 Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou Imitation d’un pamphlet anglo-américain, suivies… d’une Lettre… du général Washington… et d’une Lettre de feu M. Turgot,… au Dr Price sur les législations américaines, Londres, 1784
 Lettres à M. Lecoulteux de la Noraye sur la Banque de Saint-Charles et la Caisse d'escompte, Paris 1785
 Sur les actions de la Compagnie des eaux, Paris, 1785
 Le Rideau levé ou l’éducation de Laure, 1786, [L'attribution traditionnelle ce cet ouvrage à Mirabeau est fortement contestée par Jean-Pierre Dubost
 Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des juifs et en particulier sur la Révolution tentée en leur faveur en 1753 dans la Grande-Bretagne, Londres, 1787
 Arlequin réformateur dans la cuisine des moines, ou Plan pour réprimer la gloutonnerie monacale, 1789, Rome (pour Paris)
 Élégies de Tibulle, suivies des Baisers de Jean Second – 2 Volumes – Traduction de Mirabeau – Paris, 1798
 Chefs-d'œuvre oratoires de Mirabeau, précédé d'une notice biographique, tome Premier, éd. Collin de Plancy, 1822
 L’œuvre érotique du comte de Mirabeau, (inclut Erotika Biblion, Ma Conversion, Hic et hec [paternité contestée, cf. note 22], Le Rideau levé, ou l’éducation de Laure [paternité contestée, cf. note 22], Le chien après les moines, Le degré desâges du plaisir) introduction, essai bibliographique et notes de Guillaume Apollinaire, Bibliothèque des curieux, Paris, 1921

Френски писатели
Писатели на еротична литература
Френски журналисти
Френски дипломати
Графове във Франция
Личности от Френската революция
Законодатели
Френски масони
Френски аболиционисти
Хора от Център-Вал дьо Лоар
Починали в Париж
Погребани в Пантеона, Париж